Ardipithecus (ou l'ardipithèque en français) est un genre éteint de la tribu des Hominini dans l’ordre des Primates.

Certains auteurs le rattachent plutôt à la lignée des Panines mais pour d'autres la ressemblance de ses dents à celles des australopithèques préfigurerait la lignée des Hominines. Il a vécu entre environ 5,8 et 4,5 millions d'années, de la fin du Miocène supérieur jusqu'au cours du Pliocène inférieur. Les fossiles attribués à ce taxon sont très fragmentaires et proviennent d'Afrique de l'est (Éthiopie, Tanzanie).

Position phylogénétique 
Les premiers restes attribués à Ardipithecus sont des fragments de mâchoire découverts par Tim White et son équipe dans la moyenne vallée de l'Awash en Éthiopie en 1992. Pour les inventeurs, il s’agit d'un ancêtre du genre Homo en raison d'une similarité de ses dents avec celles des australopithèques. Les fossiles en question avaient d'ailleurs initialement été attribués à ce genre.

Toutefois, comme il partage  avec les grands singes africains (chimpanzés et gorilles), des paléoprimatologues français, parmi lesquels les inventeurs d'Orrorin tugenensis, le situent dans l'ascendance des chimpanzés plutôt que dans celle des humains.

En l'absence de description des restes postcrâniens (dont une phalange du gros orteil), il est impossible de trancher pour l'instant. De même, il est impossible de statuer sur l'éventuel degré de bipédie ou sur le mode de vie de ce taxon.

Deux sous-espèces ou deux espèces 

Les fossiles rattachés au genre Ardipithecus présentent une certaine variabilité, interprétée différemment suivant les auteurs :
 certains considèrent qu’il s’agit de deux sous-espèces :
  Ardipithecus ramidus ramidus,
  Ardipithecus ramidus kaddaba ;
 d’autres, se basant sur les canines récemment découvertes en Éthiopie, pensent qu’il s’agit de deux espèces distinctes :
  Ardipithecus ramidus (4,4 millions d'années),
  Ardipithecus kadabba  (5,2 à 5,8 millions d'années).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Tim D. White, Gen Suwa et Berhane Asfaw, « Australopithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia », Nature (1994), 371, .
 Tim D. White, Gen Suwa et Berhane Asfaw, « Ardipithecus ramidus, a new species of early hominid from Aramis, Ethiopia », Nature (1995), 375, .
 Paul R. Renne, Canchales Gabriel, William K. Hart, Grant Heiken, et Tim D. White, « Chronostratigraphy of the Miocene-Pliocene Sagantole Formation, Middle Awash Valley, Afarens rift, Ethiopia », Geological Society of America Boletin, (1999), .
 Sileshi Seaslug , « Early Pliocene hominids from Gona, Ethiopia », Nature, (2005), 433, .
 Aux origines de l'humanité, vol. 1, Y. Coppens et P. Picq (dir.), Fayard, (2001),

Liens externes 
 Nicolas Constans, « Ardi, le fossile qui cherche sa place », La Recherche, (2009), 436, pp. 9-11.

Hominidé du Miocène
Hominidé du Pliocène
Genre de primates fossile (nom vernaculaire)
Taxon fossile décrit en 1994